La Carica papaya, también conocida como papaya (México, Centroamérica, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador), mamón (Argentina, Paraguay), lechosa (Venezuela, República Dominicana) o fruta bomba (Cuba), en cuyo interior hay semillas redondas;
 La Mammea americana, también conocida como mamey, mamey amarillo, mamey de Cartagena, mamey de Santo Domingo o mamey de Guacayarima, cuyo fruto es una baya con una gran semilla;
 el Melicoccus bijugatus, también conocido como manoncillo, anoncillo, quenepa, guaya o limoncillo;
 El Nephelium lappaceum, también conocido como mamón chino o rambután;
 La Pouteria lucuma, también conocida como lúcuma, lugma o maco, de la zona de Perú y Ecuador.
Una fase del periodo preclásico de la cultura maya (550-300 a. C.) que se evidencia por primera vez en Uaxactún y Tikal. Se caracteriza entre otros por el estilo de cerámica.
 Puede referirse a Mammón; término bíblico.
 En Chile se usa vulgarmente para referirse al sexo oral hacia el varón (felación)